GWK steht als Abkürzung für:
 Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, die Nachfolgeorganisation der deutschen Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
 Geographie und Wirtschaftskunde, Schulfach in Österreich
 Gewässerkennzahl, siehe Nummerierung von Gewässern
 Grenzwachtkorps, Schweiz
 Großer Wellenkanal, die weltweit größte Anlage zur Erforschung des Verhaltens von Wasserwellen, betrieben vom Forschungszentrum Küste in Hannover
 Große Wendlinger Kurve, eine Eisenbahnstrecke in Baden-Württemberg
 Großwasserraumkessel
Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation

G.W.K. steht für:
 G.W.K., ehemaliger britischer Automobilhersteller

gwk steht für:
 Gesellschaft zur Förderung der westfälischen Kulturarbeit
 gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik

Abkürzung